Medaljfördelningen vid de olympiska sommarspelen 1932 i Los Angeles.

</div>

Se även
Olympiska sommarspelen 1932

Referenser
IOK:s officiella medaljtabell
1932
Olympiska sommarspelen 1932